La Supercoupe de Belgique de football est une compétition de football opposant le vainqueur du championnat de Belgique à celui de la Coupe de Belgique. Le match se déroule sur la pelouse du vainqueur du championnat en titre.

Histoire

Palmarès

Bilan par club 

Les deux clubs les plus titrés du football belge, le Club Bruges et le RSC Anderlecht, se partagent la majorité des victoires en Supercoupe, avec un léger avantage pour le club brugeois.

Trophée

Anciens visuels

Notes et références

Liens externes 
RSSSF

 
Belgique